Кубок шейха Яссіма 2016  — 38-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 вересня 2016 року між чемпіоном Катару клубом Ар-Райян та володарем кубка Еміра Катару клубом Лехвія.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2016
Катар
Вересень 2016
2016 у катарському спорті